Kangiusap Portorna bezeichnet:
 Kangiusap Portorna (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangiusap Portorna (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland